Вотское — название населённых пунктов:

Россия 
 Вотское — село в Лебяжском районе Кировской области.
 Вотское — деревня в Слободском районе Кировской области.